A época 1985–86 da Taça dos Campeões Europeus da UEFA, em futebol, foi a sua 31ª edição e curiosamente, participaram 31 clubes, tendo-se realizado de 18 de setembro de 1985 a 7 de maio de 1986. Foi ganha pelo Steaua Bucareste, da Roménia, por grandes penalidades, tornando-se o primeiro clube do Leste Europeu a ganhar o torneio, principalmente graças ao heroísmo do seu guarda-redes Helmuth Ducadam que, após impedir uma série de golos durante o tempo regulamentar, evitou quatro grandes penalidades do Barcelona. O jogo da final, disputou-se no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilha.

Os clubes ingleses, não participaram na competição deste ano, devido a uma proibição ocasionada pela tragédia de Heysel, uma catástrofe que foi classificada como "a hora mais negra na história das competições da UEFA". Se a proibição não tivesse sido imposta, o Everton teria representado a Inglaterra na competição. O Trakija Plodiv foi o representante búlgaro na competição devido a exclusão do CSKA Sofia e do  Levski-Spartak após a briga entre o jogadores dos dois times na final da Copa da Bulgária da temporada anterior, como resultado,  o Trakija foi declarado campeão do Campeonato Búlgaro.

Primeira fase 

|}

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas-de-final 

|}

Semifinais 

|}
 * Decisão por marcação de grande penalidade.

Final

Campeão

Referências 

 
 

 Notas

Ver também 
 Liga dos Campeões da UEFA

Ligações externas 
 
 
 

1985 no futebol
1986 no futebol
1985–86